«Кра́сная борода́» ( Акахигэ) — кинофильм режиссёра Акиры Куросавы, снятый в 1965 году. Хоть фильм является экранизацией романа Сюгоро Ямамото «Клиника Красной Бороды», Куросава основывался также на романе «Униженные и оскорблённые». Первый фильм Куросавы с четырёхканальным стереофоническим звуком, его последний чёрно-белый фильм, а также последний фильм Куросавы с участием Тосиро Мифунэ.

История создания 
С середины 50-х годов японская кино-индустрия переживала спад из-за стремительного внедрения телевидения. К середине 60-х годов около 95 процентов японцев имели дома телевизоры, что значительно снижало потребность в кинотеатрах и делало фильмы не окупаемыми. Куросава описывал ситуацию в японском кинопрокате следующий образом:
Я чувствую, что недостатком сегодняшней японской киноиндустрии является то, что в плане создания фильма маркетинговая сторона преобладает над властью принятия решений. Невозможно предугадать, как люди коммерческого типа (при их уровне знаний) могут понять, какой фильм будет хороший, а какой нет, и будет  ошибкой предоставление гегемонии над всем этим. Кинокомпании должны быть более оборонительными. В противостоянии с телевидением, единственным выходом из этой ситуации является создание настоящих кинофильмов. И до тех пор, пока ситуация не изменится, кинокомпаниям будет довольно трудно удержаться.Помимо этого, последние фильмы Куросавы не были хорошо приняты японской аудиторией, что заставило его искать новый источник для вдохновения. После завершения работы над фильмом «Рай и ад», Куросава случайно наткнулся на роман Сюгоро Ямамото «Клиника Красной Бороды», который увлёк его и вскоре он начал работать над сценарием. Съёмки фильма продолжались два года, и сам Куросава отмечал, что «Красная борода» - самый сложный его проект. Но при этом режиссер достиг своей первоначальной цели - создать нечто «настолько великолепное, что каждый человек обязан увидеть».

Сюжет 
Япония, начало XIX века. Молодой врач Ясумото Нобору (Юдзо Каяма), завершив обучение в Нагасаки, приезжает по направлению в больницу знаменитого доктора Нииде по прозвищу Красная Борода (Тосиро Мифунэ) в районе Коитикава в Эдо. Бедность и нищета пациентов, суровость доктора, мечта работать при дворе правителя, а не в захолустной лечебнице, приводят к резкому неприятию Ясумото местных порядков и к нежеланию работать здесь вообще. Лишь понемногу он начинает замечать честность и благородство простых людей, всю жизнь страдавших и умирающих в одиночестве, обращает внимание на разумность больничного режима и, наконец, замечает доброту, скрывающуюся за суровым взглядом Красной Бороды. С этого времени Ясумото не может оставаться в стороне.

В ролях 
 Тосиро Мифунэ — доктор Кёдзё Ниидэ («Красная Борода»)
 Юдзо Каяма — доктор Нобору Ясумото
 Цутому Ямадзаки — Сахати
 Рэйко Дан — Осуги
 Миюки Кувано — Онака
 Кёко Кагава — сумасшедшая
 Тацуёси Эхара — Гэндзо Цугава
 Тэруми Ники — Отоё
 Акэми Нэгиси — Окуни
 Ёситака Дзуси — Тёдзи
 Ёсио Цутия — доктор Хандаю Мори
 Эйдзиро Тоно — Гохэйдзи
 Такаси Симура — Токубэй Идзумия
 Тисю Рю — господин Ясумото
 Харуко Сугимура — Кин
 Кинуё Танака — госпожа Ясумото

Награды и номинации

Награды 
 1965 — Венецианский кинофестиваль
 Лучший актер (Volpi Cup) — Тосиро Мифунэ
 Премия католической киноорганизации (OCIC Award) — Акира Куросава

Номинации 
 1966 — Премия «Золотой глобус»
 Лучший фильм на иностранном языке
 1965 — Венецианский кинофестиваль
 «Золотой лев» — Акира Куросава

Примечания

Литература 
Prince, Stephen The Warrior's Camera: The Cinema of Akira Kurosawa. — Princeton. : Princeton University Press, 1999. — 440 с. — ISBN 0691010463.

Ссылки 
 Эссе на сайте Criterion.com

Фильмы Японии 1965 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-драмы Японии
Полнометражные фильмы
Чёрно-белые фильмы Японии
Экранизации литературных произведений
Фильмы о ворах
Молодёжные фильмы